Sheffield, een district en stad in Centraal Noord-Engeland
Sheffield (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Sheffield (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Sheffield (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Sheffield (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Sheffield (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Sheffield (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Sheffield (kruiser), een Britse kruiser